Landrada peut désigner :
 Sainte Landrada († 690), fondatrice de l'abbaye de Munsterbilzen,
 Landrada, robertienne du , mère de Saint Chrodegang,
 Landrada, fille de Charles Martel et sœur d'Aude de France.